James Lowther kan syfta på:

* James Lowther (1673–1755), brittisk parlamentsledamot
 James Lowther, 1:e earl av Lonsdale (1736–1802), brittisk parlamentsledamot
 James Lowther (1753–1837), brittisk parlamentsledamot
 James Lowther (1840–1904), brittisk parlamentsledamot
 James Lowther, 1:e viscount Ullswater (1855–1949), brittisk parlamentsledamot